Vicente Ramos, né le , à Ciudad Rodrigo, en Espagne, est un ancien joueur espagnol de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste de meneur.

Carrière

Palmarès 
  Finaliste du championnat d'Europe 1973
 Coupe des clubs champions 1974, 1978
 Coupe intercontinentale 1976, 1977, 1978

Références

Liens externes 
  Statistiques olympiques www.sports-reference.com

Naissance en mars 1947
Joueur international espagnol de basket-ball
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1968
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1972
Joueur de l'Estudiantes Madrid
Joueur du Real Madrid (basket-ball)